Wessington (Derbyshire), een plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
 Wessington (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota